puchlina wodna (medycyna) – historyczne określenie medyczne dotyczące schorzenia polegającego na gromadzeniu nadmiernej ilości wody w jamach ciała
 puchlina wodna (akwarystyka) – schorzenie rybek akwariowych